Ітака — помпова рушниця створена американською компанією Ithaca Arms

Ітака — острів в Іонічному морі

Ітака — річка в Забайкальському краї, права притока Чорного Урюма
 Ітака — селище міського типу, Могочинський район, Забайкальський край

Ітака — місто, штат Мічиган
 Ітака — місто, штат Нью-Йорк
 Ітака — місто, штат Нью-Йорк
 Ітака — місто, штат Вісконсин
 Ітака — селище, штат Небраска
 Ітака — селище, штат Огайо

Див. також 
 1151 Ітака — астероїд головного поясу, відкритий 8 вересня 1929 року.